Sant'Emmerano di Ratisbona, vescovo e martire del VII secolo;
Abbazia di Sant'Emmerano, antica abbazia imperiale a Ratisbona.